Marchais hat folgende Bedeutungen:

 ein Familienname
 Georges Marchais (1920–1997), französischer Politiker

 der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich
 Marchais (Aisne), Département Aisne
 Marchais-Beton, Département Yonne
 Marchais-en-Brie, Département Aisne
 Saulx-Marchais, Département Yvelines